Лобово — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лобово — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Лобово — упразднённая деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Лобово — деревня в Опочецком районе Псковской области.